Sezon 2016/17 3. Ligi – 9. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2016/17 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło: 
 MSV Duisburg i Holstein Kiel awansowały do 2. Bundesligi 2017/18.
 Jahn Regensburg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2017/18.
 FSV Frankfurt i 1. FSV Mainz 05 II spadły do Regionalligi 2017/18.
SC Paderborn 07 utrzymał się, ponieważ TSV 1860 Monachium nie otrzymało licencji na grę w 3. Bundeslidze

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 TSV 1860 Monachium przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2017/2018, a ostatecznie do Regionalligi 2017/18 (brak otrzymania licencji na 3. Bundesligę).
 Jahn Regensburg wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2017/18.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2016/17
 2. Bundesliga 2016/17
 Regionalliga 2016/17
 Oberliga 2016/17

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Niemczech
2017 w Niemczech